Färna kan syfta på:

 Färna, Skinnskattebergs kommun – en bruksort i Gunnilbo socken, Västmanlands län
 Färna (fisk) – en art i familjen karpfiskar